è un manga in quattro parti di Akira Toriyama, pubblicato su V Jump nel 1992.

Il manga è stato poi raccolto nel terzo volume di Toriyama World del 1997 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quinto volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama
Dub e Peter sono due amici: Dub è il "braccio" e Peter la "mente". Il primo pensa sempre alle ragazze, mentre il secondo è costretto a creargli macchine per farlo rimorchiare. Un giorno Dub si imbatte finalmente in una bella ragazza, che però hanno già adocchiato altri due signorotti. Dopo un terribile scontro tra macchine, Dub scopre che la ragazza è già fidanzata.

Akira Toriyama